Kaschdan ist der Familienname folgender Personen:

 Natalija Abramowna Kaschdan (1941–2017), russische Architektin
 Tatjana Pawlowna Kaschdan (1918–2009), sowjetisch-russische Architektin und Architekturhistorikerin